

Ушкарасу — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Ушкарасу — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область